Нариманкенд — название населённых пунктов в Азербайджане:

 Нариманкенд (до 1991 г. — Наримановка) — село в Билясуварском районе.
 Нариманкенд (быв. Молоканская Мараза) — село в Гобустанском районе.
 Нариманкенд (до 2004 г. — Орджоникидзе) — село в Кедабекском районе.
 Нариманкенд — село в Сабирабадском районе.